Щегло́в (Щегло́ва) — русская фамилия, а также топоним.

Фамилия

Щеглов

А 
 
 
 Щеглов, Афанасий Фёдорович (1912—1995) — советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза.

Б 
 Щеглов, Борис Григорьевич (род. 1939) — российский геофизик, поэт и бард.

В 
 Щеглов, Валериан Васильевич (1901—1984) — советский художник, живописец и плакатист, один из патриархов советской книжной и журнальной иллюстрации.

Г 
 Щеглов, Геннадий Константинович (род. 1928) — советский дипломат.
  (род. 1992) — российский футболист.

Д

Е 
 Щеглов, Евгений Борисович (1927—1991) — советский художник, график и карикатурист, сценограф, иллюстратор, фотограф.
 Щеглов, Евгений Дмитриевич (род. 1962) — советский и российский художник, заслуженный художник Российской Федерации.

И

К 
 Щеглов, Казимир Сергеевич (род. 1935) — российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.

Л

М 
 Щеглов, Марк Александрович (1925—1956) — советский критик, литературовед.

Н

П

С 
 
 Щеглов, Степан Степанович (1914—1976) — Герой Советского Союза.

Ю 
 Щеглов, Юрий (настоящая фамилия — Варшавер, Юрий Маркович; 1932—2006) — советский писатель, журналист.
 Щеглов, Юрий Константинович (1937—2009) — русский литературовед и лингвист, преподаватель.



Топоним 
 Щеглов — хутор в Дубовском районе Ростовской области.

См. также 
 (2377) Щеглов — астероид, названный в честь В. П. Щеглова.